Молодой игрок года по версии Профессиональной футбольной ассоциации () — ежегодная награда, вручаемая лучшему молодому (до 23 лет) футболисту сезона в английском футболе. Награда была впервые вручена по итогам сезона 1973/74. Победитель определяется по результатам голосования среди членов профсоюза футболистов Англии, Профессиональной футбольной ассоциации (ПФА). Первым обладателем награды стал защитник «Ипсвич Таун» Кевин Битти. Последним на данный момент обладателем награды является полузащитник «Манчестер Сити»Фил Фоден 

По регламенту, награду может получить футболист из любого дивизиона английского футбола, но на практике до настоящего момента все победители представляли клубы из высшего дивизиона чемпионата Англии. По состоянию на 2013 год, лишь четверо футболистов — Райан Гиггз, Робби Фаулер и Уэйн Руни и Деле Алли — получали эту награду более одного раза. Лишь пятеро игроков из-за пределов Великобритании получали этот приз, по сравнению с девятью иностранцами, удостоившимся главной награды ПФА, «Игрок года». Хотя данная награда предназначена для игроков до 23 лет, молодые футболисты также могут выиграть приз «Игрок года по версии футболистов ПФА», что уже имело место в двух случаях.

Список номинантов на получение награды публикуется в апреле, а несколько дней спустя на праздничном вечере в Лондоне объявляется победитель этой, а также всех остальных ежегодных наград ПФА. Среди футболистов награда считается очень престижной, так как её обладатель определяется в ходе голосования среди профессиональных футболистов.

Победители 
Награда вручалась уже 44 раза, её обладателями становились 40 разных футболистов. В таблице также показаны прочие версии награды «футболист года в Англии», а именно: «Игрок года по версии футболистов ПФА» (PPY), награда Ассоциации футбольных журналистов «Футболист года» (FWA), и награда «Игрок года по версии болельщиков ПФА» (FPY).

Победители по странам

Победители по клубам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ПФА

Англия
Футбольные награды в Англии